110 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 56 км к северо-востоку от станции Слюдянка I в устье реки Большая Половинная, впадающей в Байкал, в посёлке Половинная. Остановочный пункт 110 км назван по своему расстоянию от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
 В 1905 году введена в эксплуатацию линия Кругобайкальской железной дороги Байкал — Слюдянка II.
 В 1956 году линия Иркутск — Байкал была выведена из эксплуатации, образовалась тупиковая ветка Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Достопримечательности  

 Паровоз-памятник Еа−3070.
 Тоннель Половинный (тоннель № 12) — самый длинный тоннель КБЖД. Его длина составляет 778,4 м. В отличие от остальных тоннелей КБЖД он абсолютно прямой и просматривается насквозь.
 Мосты, перекинутые через реку Большая Половинная — железный ферменный (сооружен 1902—1905 гг., после 1950 г. выведен из эксплуатации, пути сняты) и железобетонный арочный (1911—1915 гг., действующий).
 На противоположном от платформы берегу реки Большая Половинная — тоннель Чайкинский (тоннель № 13), самый короткий тоннель КБЖД, длиной около 30 м.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги